Benrath steht für:
 Benrath, Stadtteil von Düsseldorf

Benrath ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Benrath (1871–1969), deutscher Chemiker
 Gustav Adolf Benrath (1931–2014), deutscher Kirchenhistoriker
 Hermann Benrath (1838–1885), deutschbaltischer Chemiker
 Hermann Eugen Benrath (1812–1893), deutscher Pädagoge 
 Karl Benrath (1845–1924), deutscher Kirchenhistoriker
 Katja Benrath (* 1979), deutsche Schauspielerin und Filmemacherin
 Martin Benrath (1926–2000), deutscher Schauspieler
 Ruth Johanna Benrath (* 1966), deutsche Schriftstellerin

Künstlername:
 Henry Benrath, Pseudonym des Schriftstellers Albert H. Rausch

Siehe auch:
 Benrad